Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 251-es, továbbá 251A, 251E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 251-es busz (Budapest)
 251A busz (Budapest)
 251E busz (Budapest)tervezett